Рупци (Видинская область) — село в Болгарии.
 Рупци (Плевенская область) — село в Болгарии.